Carena steht für
 Dolmen Carena, Spanien
 Carena (Unternehmen), Kamerahersteller
 Carena TI, Ortsteil der ehemaligen politischen Gemeinde Sant’Antonio im Valle Morobbia; heute zur Gemeinde Bellinzona gehörend, Kanton Tessin, Schweiz

Carena ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Carena (1899–1990), italienische Schauspielerin
 Esther Carena (geb. Franziska Pfeiffer; 1889–1972), deutsche Schauspielerin und Kostümbildnerin

 Marcela Carena (* 1962), argentinische Physikerin

Siehe auch:
 Karena, Caren